Daróczi Lajos (1903–1970) író, újságíró
 Daróczi Lajos (1949) üzemgazdász
 Daróczi Lajos (1965) fizikus